L'esercito delle 12 scimmie (12 Monkeys) – film del 1995 diretto da Terry Gilliam
 L'esercito delle 12 scimmie (12 Monkeys) – serie televisiva del 2015 ispirata al film omonimo